Мировая серия 1997 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1997 года. Победителем стала команда «Флорида Марлинс», обыгравшая «Кливленд Индианс» со счётом 4-3.

Матчи 
1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 18 октября 1997 года
 Стадион: Pro Player Stadium

Игра #2 
 Дата: 19 октября 1997 года
 Стадион: Pro Player Stadium

Игра #3 
 Дата: 21 октября 1997 года
 Стадион: Jacobs Field

Игра #4 
 Дата: 22 октября 1997 года
 Стадион: Jacobs Field

Игра #5 
 Дата: 23 октября 1997 года
 Стадион: Jacobs Field

Игра #6 
 Дата: 25 октября 1997 года
 Стадион: Pro Player Stadium

Игра #7 
 Дата: 26 октября 1997 года
 Стадион: Pro Player Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1997
 Финальная серия Национальной лиги 1997

Ссылки 
 Мировая серия 1997 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1997 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1997
Спортивные соревнования в Кливленде
Спортивные соревнования во Флориде